Taifun Megi ist der Name zweier tropischer Wirbelstürme im nordwestlichen Pazifik:

 Taifun Megi (2004) mit Auswirkungen auf Südkorea und Japan
 Taifun Megi (2010) mit Auswirkungen auf die Philippinen und China